Ganzenmüller est un nom de famille germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1905–1996), ministre du Troisième Reich ;
  (1914–1983), homme politique allemand ;
 Jörg Ganzenmüller (né en 1969), historien allemand ;
 Wilhelm Ganzenmüller (1882–1955), historien allemand.

Notes et références